

Geografia

Austria 
 Kumberg – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Graz-Umgebung

Niemcy 
 Kumberg – dzielnica gminy Kumhausen w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landshut